W ramach 1. rundy Pucharu Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2020/2021 drużyny rywalizowały w pucharach regionalnych. Łącznie odbyło się dziesięć turniejów – po dwa turnieje w regionach Sydvest i Øst oraz po jednym w regionach Hordaland, Trøndelag, Nord, Møre og Romsdal oraz Sogn og Fjordane. Wszystkie mecze rozegrane zostały w dniach 19-20 września 2020 roku.

W 1. rundzie miały prawo uczestniczyć zespoły, które grają w niższej lidze niż 1. divisjon.

Zwycięzcy poszczególnych turniejów uzyskali awans do 1/16 finału Pucharu Norwegii.

Drużyny uczestniczące

Puchar Regionu Sydvest (Rogaland)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Drabinka

Ćwierćfinały

Mecz o 5. miejsce

Półinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sydvest (Agder)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-6

Drabinka

Ćwierćfinały

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 7-9

Drabinka

Półfinał 7-9

Mecz o 7. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Hordaland

Faza grupowa 

Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Drabinka

Półfinał

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Trøndelag

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-8

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 9-12

Drabinka

Półfinały 9-12

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Nord

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Øst (I)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Drabinka

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Øst (II)

Faza grupowa 

Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Møre og Romsdal

Faza grupowa 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sogn og Fjordane

Faza grupowa 

Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Norwegii
2021 w Norwegii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej